Kuwejt – arabska monarchia konstytucyjna na Bliskim Wschodzie
 Kuwejt – stolica państwa Kuwejt
 Kuwejt – prowincji Iraku w latach 1990–1991; utworzona w czasie trwania I wojny w Zatoce Perskiej